Lars Söderström kan avse

 Lars Söderström (konstnär) (född 1926)
 Lars Söderström (nationalekonom) (född 1940)